El nombre Aaron Brown puede referirse a las siguientes personas:
Aaron Brown, actor estadounidense;
Aaron Brown, atleta canadiense.